Finans betegner forhold, der vedrører økonomi og finansiering.

Finans kan også henvise til:
 Finans (medie) - et dansk nyhedsmedie om erhvervsstof 
 Finans (brætspil) - et brætspil

Referencer